L'affrancatura, nell'allevamento dei conigli, è la progressiva variazione nell'alimentazione di questi animali per passare dall'alimentazione con mangimi e pellettati all'alimentazione a pascolo. 

Si tratta di un processo molto delicato che richiede lo sviluppo di nuovi ceppi di microorganismi a livello intestinale e per questo può causare enteriti o morte negli animali se non eseguita correttamente.

Voci correlate 
 Coniglio

Allevamento